Afrikanska mästerskapet i fotboll 1990 spelades i Algeriet. Precis som under 1988 års turnering deltog åtta lag i två fyralagsgrupper där de två bästa i varje grupp gick till semifinal. Algeriet vann turneringen för första gången genom att slå Nigeria i finalen med 1–0.

Laguppställningar

Kvalspel

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Vinnare

Målgörare

4 mål
 Djamel Menad

3 mål
 Djamel Amani
 Rashidi Yekini

2 mål
 Rabah Madjer
 Chérif Oudjani
 Emmanuel Maboang
 Abdoulaye Traoré
 Webby Chikabala

Referenser

Noter

Externa länkar
RSSSF

1990 i Algeriet
1990
Fotboll i Algeriet
Fotbollsåret 1990